Regina Cassandra (Chennai, 13 december 1990) is een Indiaas actrice die voornamelijk in de Telugu,- en Tamil filmindustrie actief is.

Biografie
Cassandra maakte haar acteerdebuut met de Tamil-film Kanda Naal Mudhal (2005) en maakte haar Telugu-filmdebuut met Siva Manasulo Sruthi (2012), waarvoor ze de SIIMA Award voor Beste Vrouwelijke Debuut – Telugu won. Ze maakte haar Kannada-filmdebuut met Suryakaanti (2010) en Bollywood-debuut met Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga (2019). Ze kreeg veel lof voor haar rollen in Kotha Janta (2014), Rajathandhiram (2015), Jyo Achyutananda (2016) en Evaru (2019). Ze speelde een negatieve rol in 7 (2019) en Chakra (2021). Cassandra maakte in 2022 haar webdebuut met de serie Rocket Boys.

Filmografie

Films

Webseries

Externe link 
 

Indiaas acteur